San Josecito oder San Josécito steht für folgende geographische Objekte:

in Bolivien:
 San Josecito (Tarija), Ort im Municipio Entre Ríos, Departamento Tarija

in Costa Rica:
 San Josécito (Alajuelita), Ort im Kanton Alajuelita, Provinz San José
 San Josecito (Heredia), Distrikt in der Provinz Heredia

in El Salvador:
 Cerro San Josecito, Berg im Municipio General Zaragoza
 San Josecito (La Paz), Ort im Departamento La Paz

in Venezuela:
 San Josecito (Torbes), Hauptstadt des Municipio Torbes, Bundesstaat Táchira